Domdey ist der Familienname folgender Personen:

 Angi Domdey (* 1950), deutsche Sängerin und Schriftstellerin
 Horst Domdey (* 1951), deutscher Biochemiker und Unternehmensgründer
 Horst Domdey (Germanist) (* 1933), deutscher Germanist
 Karl-Heinz Domdey (1926–2012), deutscher Wirtschaftswissenschaftler